

Das KZ Molat (campo di concentramento di Melada) war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ein italienisches Konzentrationslager des faschistischen Italien auf der Insel Molat und unterstand dem italienischen Innenministerium. Das Lager bestand vom 30. Juni 1942 bis zum 8. September 1943 und diente wie die Konzentrationslager Gonars und Rab hauptsächlich für die Internierung von Slowenen, Kroaten und Serben, um im annektierten Dalmatien Italiener ansiedeln zu können. Das aus fünf Baracken bestehende Lager wurde laut Erinnerungsplakette von etwa 20.000 Häftlingen durchlaufen, von denen etwa 1.000 starben oder erschossen wurden.

Siehe auch 
 Antislawismus

Weblinks 
 Campo di Concentramento Molat auf I Campi Fascisti
 Italian concentration camp in Jaza bay on the island Molat auf Jasenovac Memorial Site

Literatur 
 Tea Sindbæk Andersen: Zaratini: Memories and Absence of the Italian Community of Zadar. Erschienen in: Whose Memory? Which Future? Hrsg.: Barbara Törnquist-Plewa, Berghahn Books 2016, ISBN 978-1-78533-122-0, S. 156 ff.

Einzelnachweise 

Molat
Gegründet 1942
Aufgelöst 1943
Kroatische Geschichte
Italien im Zweiten Weltkrieg
Gespanschaft Zadar
Geschichte (Dalmatien)